Сме́хова — женская форма фамилии .
 Смехова, Алика Вениаминовна (род. 1968) — российская актриса, эстрадная певица, телеведущая. Дочь Вениамина Смехова.
 Смехова, Елена Вениаминовна (род. 1963) — российский писатель, журналист. Дочь Вениамина Смехова.